Stahl steht für:
 Metalle:
Moderne fachsprachliche Bezeichnung für bestimmte Legierungen aus Eisen und Kohlenstoff, siehe Stahl
Moderne Bezeichnung für das historische Schmiedeeisen
Umgangssprachlich auch für fast jeden metallischen Werkstoff, siehe Metallischer Werkstoff
 Stahl (Familienname), Namensträger siehe dort
 Stahl (Bitburg), Stadtteil von Bitburg in Rheinland-Pfalz
 Stahl (Missouri), Ort in Missouri, Vereinigte Staaten
 Stahl CraneSystems, deutscher Hebezeug- und Kran-Hersteller
 R. Stahl, deutsches Sicherheitstechnologie-Unternehmen
 Stahl (Unternehmen), ehemaliger deutscher Hersteller von Falzmaschinen
 Stahl Holdings, niederländischer Hersteller von Lederchemikalien
 Stahl (Band), österreichische Rock-Band
 Gottlob Stahl Wäschereimaschinenbau, deutscher Wäschereimaschinenhersteller
 Wetzstahl, Handwerksgerät zum Schärfen von Klingen
 Stahl Peak, Berg der Britannia Range, Antarktika

Stahl als Name von der Sportvereinigung Stahl angehörenden Sportgemeinschaften in der DDR, beispielsweise:
 Stahl Altenberg, siehe SSV Altenberg
 Stahl Altenburg, siehe SV Motor Altenburg
 Stahl Brandenburg
 Eisenhüttenstädter FC Stahl
 FV Stahl Finow
 BSG Stahl WW Hettstedt
 Stahl Nordwest Leipzig, siehe SV Leipzig Nordwest
 BSG Stahl Riesa
 SV Stahl Unterwellenborn

Siehe auch:
 Ståhl
 Stal
 Staal
 Staël
 Stähle